Де Граф:
 Де Граф, Вим (род. 1931) — нидерландский конькобежец.
 Де Граф, Манфред (1939—2018) — нидерландский актёр.

См. также 
 
 
 Де Графсхап